Pelle Erobreren har flere betydninger:

 Pelle Erobreren (roman) – en roman.
 Pelle Erobreren (film) – filmatiseringen af romanen.